Икарус може бити:

 Икарус (фабрика)
 Икарус (митологија)